До́дин — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Додин, Давид Абрамович (1935—2020) — российский геолог, член-корреспондент РАН (2000), доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Додин, Лев Абрамович (род. 1944) — российский театральный режиссёр, педагог.

Додина 
 Додина, Евгения (род. 1964) — израильская актриса театра и кино.